Speen peut faire référence à : 

 Speen, Berkshire, Royaume-Uni
 Speenstyle, marque de ballon de football freestyle crée par Wass Freestyle.